Santa Rosa Airport kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Santa Rosa De Yacuma Airport, flygplats, Beni,

Brasilien 

 Santa Rosa Airport (flygplats i Brasilien), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar